Мои документы:
 Мои документы — название папки документов пользователя в операционной системе Microsoft Windows
 Мои документы — сеть центров предоставления государственных услуг в России
 Мои документы — боснийская рок-группа